Сунне (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сунне — місто у Швеції, у лені Вермланд.